Le terme Jawbreaker, signifiant littéralement en anglais casse-mâchoire,  peut désigner :
 Jawbreaker, un bonbon très dur.  
 Jawbreaker, un jeu vidéo publié en 1981 sur Apple II, puis sur d'autres ordinateurs.
 Jawbreaker, un film américain de 1999.
 Jawbreaker, un groupe de rock.
 Jawbreaker, une prise de catch.